Pappenheim (stad), een stad in de Duitsland deelstaat Beieren
Pappenheim (geslacht), een Duits adellijk geslacht
Bertha Pappenheim, feminist
Burcht Pappenheim
Gottfried Heinrich zu Pappenheim, Duits militair
 "Ich kenne meine Pappenheimer" (Ik ken mijn pappenheimers), uitdrukking uit het drama Wallensteins tod van Friedrich Schiller
 Leo Pappenheim, Nederlands dirigent
 Dick Pappenheim, Nederlands alpineskiër
 Peter Pappenheim, Nederlands alpineskiër en econoom
 De Pappenheimers, Belgische televisiekwis